Акваспарта () — город в Италии, расположен в регионе Умбрия, подчинён административному центру Терни (провинция).

Население составляет 4533 человека, плотность населения составляет 57 чел./км². Почтовый индекс — 5021. Телефонный код — 00744.

Покровительницей города почитается святая Цецилия, празднование 22 ноября.

История 
В 1630 году городом недолго правил Федерико Чези.

Ссылки 
 http://www.comune.acquasparta.tr.it/ 

Города Италии